HMS Ambuscade je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ambuscade (1773) 
 HMS Ambuscade (1798) 
 HMS Ambuscade (1811) 
 HMS Ambuscade (1830) 
 HMS Ambuscade (1913) 
 HMS Ambuscade (D38) 
 HMS Ambuscade (F172) 

Ambuscade